POCO может означать:
 POCO (коллекция библиотек классов C++)
 Plain old CLR object (POCO)
 Poco — американская кантри-рок-группа
 poco (poco a poco) — указание на постепенное изменение темпа или громкости в музыке
 POCO — самостоятельный бренд смартфонов от производителя Xiaomi